Stati Uniti d'America
 Youngsville – città della Contea di Franklin, Carolina del Nord
 Youngsville – città della Parrocchia di Lafayette, Louisiana
 Youngsville – census-designated place della Contea di Rio Arriba, Nuovo Messico
 Youngsville – borough della Contea di Warren, Pennsylvania